Ната́лья Влади́мировна Казачкова (род. 25 ноября 1972 года, Горький, РСФСР) — государственный деятель, инвестиционная уполномоченная администрации Нижнего Новгорода с 2 апреля 2019 года и заместитель председателя Городской Думы Нижнего Новгорода с 21 февраля 2018 года по 6 мая 2020 года, с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года и.о главы администрации Нижнего Новгорода

Биография 
Родилась 25 ноября 1972 года в Горьком.

Окончила Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности «Гидротехническое строительство» (1995) и Нижегородскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция» (1998).

С 1995 года по 1997 года — инженер Дорожного центра информации и рекламы Горьковской железной дороги. С 1997 года по 1999 года — инженер, инженер-метролог технического отдела, юрисконсульт Центра «Диагностика» Горьковской железной дороги.

С 1999 года по 2003 год — юрисконсульт службы реестра и имущества, заместитель начальника юридического отдела правовой защиты собственности Управления ГЖД. 2003—2005 — директор департамента земельных отношений Министерства имущественных отношений Нижегородской области.

2005—2006 — помощник губернатора Нижегородской области по земельно-имущественным вопросам, 2006—2010 — первый заместитель министра инвестиционной политики Нижегородской области.

В августе 2010 года назначена министром инвестиционной политики Нижегородской области. С декабря 2012 заместитель губернатора Нижегородской области. В 2014—2015 годах была министром инвестиционной политики.

С июля 2015 по сентябрь 2016 года — министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

С 12 декабря 2016 года и. о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.

С 25 января 2017 года по 6 мая 2020 года — заместитель главы администрации Нижнего Новгорода. 

С 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года и.о главы администрации Нижнего Новгорода.

С 21 февраля 2018 года заместитель председателя Городской Думы Нижнего Новгорода.

С 2 апреля 2019 года инвестиционная уполномоченная администрации города Нижнего Новгорода.

С 6 мая 2020 года по 6 сентября 2021 года — исполнительный директор АО «Нижегородский водоканал».

Звания 
Имеет классный чин государственной гражданской службы Нижегородской области «Государственный советник Нижегородской области 1 класса».

Примечания

Ссылки 
 http://zampolit.com/dossier/kazachkova-nataliya-vladimirovna/

Государственные деятели Российской Федерации
Главы администрации Нижнего Новгорода